Гянджинский троллейбус — сеть общественного электротранспорта города Гянджа, состоявшая из 8 маршрутов. Сдана в эксплуатацию 1 мая 1955 года. Максимальная длина — 112.9 км. В 2004 году закрыта.

Подвижной состав: МТБ-82, ЗИУ-5, ЗИУ-9, Шкода-9тр, Шкода-14тр.

Ссылки 
Городской электротранспорт. Совмещённый троллейбусно-трамвайный сайт 

Общественный транспорт Гянджи
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Азербайджана
Закрытые троллейбусные системы